Tepeš est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Miran Tepeš (né en 1961), sauteur à ski yougoslave ;
 Jurij Tepeš (né en 1989), sauteur à ski slovène, fils du précédent ;
 Anja Tepeš (née en 1991), sauteuse à ski slovène, sœur du précédent.